

Persone
 Renato Pampanini – botanico italiano.
 Rosetta Pampanini – soprano italiano.
 Silvana Pampanini – attrice cinematografica italiana.

Altro
 Casa Pampanini – villa veneta a San Fior, in provincia di Treviso.